Das Mixed der Wimbledon Championships 1980 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Greer Stevens und Bob Hewitt. Das Finale bestritten Tracy und John Austin gegen Dianne Fromholtz und Mark Edmondson, das die Austins in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Mixed-Ergebnisse auf WTAtour.com (PDF; 748 kB) Dokument-Seite 3 (englisch)
 Mixed-Ergebnisse auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1980